Barão pode referir-se a:

 Barão - título nobiliárquico
Barão (Rio Grande do Sul) - município brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul
 Barão de São João - freguesia portuguesa do concelho de Lagos
 Barão de São Miguel - freguesia portuguesa do concelho de Vila do Bispo

Desambiguação